El nombre Farida es de origen árabe y significa "única". Puede referirse a:
 Farida de Egipto (1921-1988), reina de Egipto, esposa de Faruq I. 
 Farida Azizova (nacida en 1995), practicante de taekwondo azerí.
 Farida Belghoul (nacida en 1958), escritora, directora de cine, ensayista y militante francesa de origen argelino.
 Faride Zerán (nacida en 1949), periodista, profesora y escritora chilena.

Nombres árabes